Luget steht für:

 ein Weiler der französischen Gemeinde Pranzac, siehe Pranzac#Geschichte

Luget ist der Familienname folgender Personen:

 Guy de Luget (1884–1961), französischer Florettfechter